

Arte e letteratura 
 Gotico – stile artistico europeo sviluppatosi nel Medioevo
 Neogotico – ripresa dello stile nel XIX secolo
 Romanzo gotico – genere letterario britannico del XVIII secolo

Storia 
 Ciò che è connesso ai Goti – popolo germanico:
lingua gotica – la loro lingua
alfabeto gotico – utilizzato per scriverla
 Claudio II il Gotico – imperatore romano soprannominato il Gotico per celebrare la sua vittoria a Naisso (oggi Nis in Serbia) contro i Goti nel 268

Musica 
 Goth – (o dark) sottocultura giovanile
Moda gotica – stile di abbigliamento
Gothic rock – genere musicale, e relativi sottogeneri

Altro 
 Gotico – grafia dell'alfabeto latino sviluppatasi a partire dal Medioevo e, nella forma della Fraktur, ma ancora utilizzata in Germania fino agli anni 1940

Pagine correlate
Gothic
Gotha (disambigua)
Goth (disambigua)